ar-Razi ist der Familienname oder Herkunftsname folgender Personen:

 ar-Razi (Schachspieler) (um 825–um 860), arabischer Schachspieler
 Yahya ibn Mu'adh ar-Razi († 871), persischer Sufi
 Abu Bakr Muhammad ibn Zakariya ar-Razi (um 864–925), persischer Arzt und Wissenschaftler
 Fachr ad-Din ar-Razi (1149–1209), ascharitischer Philosoph und Theologe